Перевозчиков (Перевозчикова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Перевозчиков, Александр Васильевич (1923—2017) — директор школы, почётный гражданин Кинешмы.
 Перевозчиков, Андрей Егорович (1908—1978) — российский судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Перевозчиков, Илья Васильевич (1939—2021) — российский и советский учёный в области биологии. 
 Перевозчиков, Константин Иванович (1927—1971) — работник сельского хозяйства Челябинской области, Герой Социалистического Труда.
 Перевозчиков, Николай Иванович (генерал) (род. 1951) — советский и российский военачальник, учёный, генерал-лейтенант.
 Перевозчиков, Николай Иванович (гребец) (род. 1927) — советский гребец, участник Олимпийских игр.



См. также